Boalemo ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk ist Teil der Provinz Gorontalo. Hier leben 129.177 Einwohner (2010).

Geographie 
Boalemo hat eine Fläche von 2.567,36 km². Hauptstadt ist Tilamuta.

Verwaltungsgliederung 
Der Bezirk Boalemo setzt sich aus sieben administrativen Distrikten (Kecamatan), zwei Kelurahan und 81 Dörfern (Desa) zusammen (Stand 2010):

Einzelnachweise 

Kabupaten in Gorontalo
Geographie (Sulawesi)